Ивасик-Телесик:

 Ивасик-Телесик — украинская народная сказка.
 Ивасик-Телесик — мультипликационный фильм (1968).
  — мультипликационный фильм (1989).

См. также 
 Ивась